Stadt ohne Namen bezeichnet:

 Stadt ohne Namen (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von H. P. Lovecraft 
 Trepalium – Stadt ohne Namen, dystopische Fernsehserie